Farley kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Farley (berg),

Australien 

 Farley (del av en befolkad plats), New South Wales, Maitland Municipality,

Storbritannien 

 Farley, Staffordshire, England, 
 Farley, Derbyshire – en ort i Derbyshire, England
 Farley, Somerset – en ort i North Somerset, Somerset, England
 Farley, Wiltshire – en ort i Pitton and Farley, Wiltshire, England

USA 

 Farley (ort i USA, Missouri), Platte County, 
 Farley (ort i USA, Iowa), Dubuque County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar